Brauns est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1963), scénariste et réalisateur allemand
 (1857-1929), médecin et entomologiste allemand
Heinrich Brauns (1868-1939), homme politique allemand
 (1845-1917), architecte américain
 (1951-2021), compositeur et musician letton
 (né en 1945), photographe letton-soviétique

Voir aussi

Homonymie de patronyme